Пустошка — топонім в Росії

Пустошка — місто у Псковській області Росії.
 Пустошка — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.